Carlos Mendes (zanger) - zanger die in 1968 en 1972 namens Portugal zong op het Eurovisiesongfestival
Carlos Mendes (voetballer) - Amerikaanse profvoetballer (1980)